Varios concilios han sido llamados Concilio de Letrán o Concilio Lateranense:
 El primer Concilio de Letrán se celebró en Roma, teniendo como sede la Basílica de San Juan de Letrán, y desarrollando sus sesiones entre el 18 de marzo de 1123 y el 11 de abril del mismo año;
 El segundo Concilio de Letrán se celebró en Roma, teniendo como sede la Basílica de San Juan de Letrán, y desarrollando sus sesiones entre el 4 de abril de 1139 y el 11 de abril del mismo año;
 El tercer Concilio de Letrán se celebró en Roma, teniendo como sede la Basílica de San Juan de Letrán, y desarrollándose en tres sesiones durante el mes de marzo de 1179;
 El cuarto Concilio de Letrán comenzó en 1215 y acabó en 1216;
 El quinto Concilio de Letrán se celebró en Roma, teniendo como sede la Basílica de San Juan de Letrán, y desarrollándose en doce sesiones entre el 3 de mayo de 1512 y el 16 de marzo de 1517.